Tz’u Ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Tian He (vattendrag i Kina, Anhui), 
 Qian He (vattendrag i Kina, Anhui), 
 Hulu He (vattendrag i Kina, lat 35,67, long 109,32), 
 Ci He (vattendrag i Kina, Hebei), 
 Ci He (vattendrag i Kina, lat 33,01, long 115,77), 

Robotskapade Kinaförgreningar